Нарсис Огюстен Лефор (; ,  — ) — французский скрипач и музыкальный педагог.

Окончил Парижскую консерваторию (1874), ученик Ламбера Массара.

С 1879 года играл в Оркестре концертного общества Парижской консерватории.

Профессор Парижской консерватории (1892—1929). Среди его учеников, в частности, Фредерик Фрадкин, Ивонн Аструк, Кармен Форте и Алберт Сполдинг (частные уроки).

Автор учебника (; 1910), коротких пьес дидактического назначения, переложений (в том числе скрипичных аранжировок отдельных номеров из различных опер Рихарда Вагнера).

Лефору посвящены Серенада для скрипки и виолончели Op. 133 Б. Годара (1874), Колыбельная для скрипки и фортепиано Op. 8 Г. Пьерне (1884), «Весенний день» () Г. Дюпона (1901).

Примечания

Ссылки 
 

Скрипачи Франции
Академические музыканты Франции
Музыкальные педагоги Франции